FK Rabotnički Kometal Skopje, auch bekannt als FK Rabotnički, ist ein nordmazedonischer Fußballverein aus der Landeshauptstadt Skopje.

Der 1937 als Eisenbahnerklub gegründete Verein spielt in der Philip-II-Arena von Skopje, die Platz für 36.400 Zuschauer bietet.

Als Mazedonien noch Teil von Jugoslawien war, spielte der Verein die meiste Zeit in der zweiten jugoslawischen Liga. Seit der Unabhängigkeit Mazedoniens gehört der Verein der ersten mazedonischen Liga, der Prva Makedonska Liga, an.

Die größten Erfolge wurden erreicht, nachdem die Firma Kometal den Verein 2001 übernommen hat. In der Saison 2000/01 nahm Rabotnički in der Qualifikation zum UEFA-Pokal erstmals an einem internationalen Wettbewerb teil. In den Jahren 2005 und 2006 konnte der nationale Meistertitel errungen werden. 2005/2006 erreichte man die zweite Qualifikationsrunde der UEFA Champions League. 2009 gewann Rabotnički Skopje den mazedonischen Pokal im Finale gegen Makedonija Skopje.

Erfolge 
 4× Mazedonischer Meister: 2005, 2006, 2008, 2014
 1× Mazedonischer Vize-Meister: 2007
 4× Mazedonischer Pokalsieger: 2008, 2009, 2014, 2015

Europapokalbilanz

Weblinks 

 Offizielle Seite des Vereins (mazedonisch/englisch)

 
Nordmazedonischer Fußballverein
Rabotnicki Skopje
Organisation (Skopje)